Kaukasus (gebied)
Kaukasische talen
Kaukasisch ras